Tara har flere betydninger:

 Tara (pigenavn) – et pigenavn
 Tara (buddhisme) – en kvindelig buddha i Tibetansk buddhisme
 Tara (devi) – hinduistisk gudinde
 Tara (wrestler) – amerikansk wrestler Lisa Marie Varons ringnavn

 Stednavne
 Tara, Irtysj – en flod i Novosibirsk og Omsk oblast i Rusland
 Tara, Rusland – en by i Omsk oblast i Rusland
 Hill of Tara - irsk arkæologisk kompleks
 Tara (flod i Montenegro) – længste flod i Montenegro

Se også
 Brutto, netto og tara – tara (forkortet t) er vægten af emballagen
 Borte med blæsten – hvor Tara er navnet på en gård